Guillem III d'Aquitània (910- 963), comte de Poitiers i duc d'Aquitània
 Guillem III de Poitiers (969/975 - 1030), duc d'Aquitània i comte de Poitou des de 990 fins a la seva 
 Guillem III de Gascunya (1058-1086), duc de Gascunya (1052-1086) i duc d'Aquitània i comte de Poitiers (1058-1086)
 Guillem III de Cervera (? - 1172?/1181?), cavaller del llinatge català
 Guillem III de Nevers (1110-1161), comte de Nevers, d'Auxerre i de Tonnerre (1148-1161), fill de Guillem II
 Guillem III de Sicília (1190–1198), rei de Sicília breument durant l'any 1194
 Guillem III d'Holanda (1286–1337), comte d'Holanda. Conegut com 
 Guillem III d'Anglesola (Segle XIII - Segle XIV), militar del llinatge dels Cervera, senyor de Juneda i Castelldans
 Guillem III de Turíngia (1425–1482) landgrave de Turíngia
 Guillem III d'Anglaterra (1650 - 1702), Rei d'Anglaterra i Rei d'Escòcia
 Guillem III dels Països Baixos (1817 - 1890), Rei dels Països Baixos